TIA o Tia puede referirse a:

 El código IATA del “Aeropuerto Internacional Madre Teresa”, en Albania.
 El tabique interauricular del corazón.
 La Telecommunications Industry Association, “Asociación de la Industria de Telecomunicaciones”, asociación comercial de Estados Unidos.
 El Television Interface Adapter.
 Técnicos de Investigación Aeroterráquea, organización que aparece en las historietas humorísticas de Mortadelo y Filemón.
 Tía (mitología), en la mitología griega.
 Tiendas Industriales Asociadas (TIA S.A.), empresa del Subcontinente de América del Sur.
 Tia (Galactik Football).
 Accidente isquémico transitorio, por sus siglas en  inglés (Transient Ischemic Attack)